Doerfler ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Doerfler (1863–1942), deutscher Pionier der Chirurgie in Bayern
 Theodor Doerfler (1869–1938), deutscher Jurist und Politiker (Völkischer Block); Abgeordneter im Bayerischen Landtag
 Walter Doerfler (* 1933), deutscher Genetiker und Virologe
 John Doerfler (* 1964), US-amerikanischer Bischof

Siehe auch:
 Dörfler